Marc William Buie är en amerikansk astronom. Marc W. Buie har fått bra betyg i fysik från Louisiana State University 1980 och fått doktorsexamen i planetvetenskap från University of Arizona år 1984. Han arbetar förnuvarande på Lowellobservatoriet och han har upptäckt ett stort antal asteroider.

Han var med i Pluto Companion Search Team som i juni, 2005 upptäckte de två Plutomånarna Nix och Hydra.

Minor Planet Center listar honom som M. W. Buie och som upptäckare av 943 asteroider.

Asteroiden 7553 Buie är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av MW Buie

Referenser 

Män
Födda 1958
Levande personer
Amerikanska astronomer under 1900-talet
Amerikanska astronomer under 2000-talet